Dieser Artikel dient der Darstellung von Statistiken zum 1. FC Kaiserslautern, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An geeigneten Stellen ist dort auf einzelne Abschnitte dieser Datensammlung verlinkt.

Gewonnene Endspiele

Deutsche Meisterschaft 1951

Deutsche Meisterschaft 1953

Pokalendspiel 1990

Pokalendspiel 1996

Andere legendäre Spiele

Bundesligaspiel gegen Bayern München

UEFA-Cup Viertelfinale gegen Real Madrid

Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln

Europapokal der Landesmeister gegen den FC Barcelona

Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen

Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg, 1998

Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg, 2006

Spiel in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Köln, 2008

Personal

Vereinsführung

Vorstand

Aufsichtsrat

Abschlussplatzierungen

Bis 1929

1929–1945

1945–1963

Seit 1963

Einzelnachweise 

Namen und Zahlen
Kaiserslautern, 1. FC